Chanute kan syfta på:

 Octave Chanute
 Chanute, Kansas

Se även 
 Chanute Peak